Hagelberg steht für:

 Hagelberg, Berg und Dorf im Naturpark Hoher Fläming, Brandenburg
 W. Hagelberg AG, Druckerei und Verlag
 Schlacht bei Hagelberg am 27. August 1813

Hagelberg ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Maria Hagelberg-Raekallio (1871–1948), finnische Sängerin und Musikpädagogin
 Karl-Ulrich Hagelberg (1909–2004), deutscher Politiker (DP)
 Matti Hagelber (* 1964), finnischer Comiczeichner, Illustrator, Grafikdesigner und Lehrer
 Walter Hagelberg (* 1946), deutscher Rechtsanwalt und Schriftsteller 
 Wolf Hagelberg (auch W. Hagelberg; 1825–1896), deutscher Lithograf und Unternehmensgründer